Никола Г. Паунчев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Никола Паунчев е роден в 1876 година в град Охрид, Османската империя. Принадлежи към големия български род Паунчеви, взел активно участие в църковните и просветните борби. Влиза във ВМОРО и е четник на организацията. След войните е деец на Илинденската организация. Паунчев влиза като секретар в новото ръковоство на организацията, избрано на 21 юли 1945 година заедно със Стефан Аврамов – председател, Милан Ангелов (подпредседател), Любен Казаски (секретар), Никола Константинов (касиер), както и двамата съветници Божин Проданов и Тома Кърчов. Ръководството е лоялно към новата отечественофронтовска власт, с изключение на Божин Проданов, който е изключен година по-късно от ръководството. На 15 юни 1947 година комунистическите власти разпускат организацията.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Дейци на Илинденската организация
Родени в Охрид
Никола